

Codici 
 JIN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Jinja (Uganda)

Linguistica 
 Jin – variante o dialetto della lingua cinese

Persone
 Jin Boyang (1997) – pattinatore artistico su ghiaccio cinese
 Jin Goo (1980) – attore sudcoreano
 Jin Ji-hee (1999) – attrice sudcoreana
 Jin Jingdao (1992) – calciatore cinese
 Jin Jong-oh (1979) – tiratore a segno sudcoreano
 Jin Ki-joo (1989) – attrice sudcoreana
 Jin Lipeng (1978) – ex cestista cinese
 Jin Mi-jeong (1978) – ex cestista sudcoreana
 Jin Se-yeon (1994) – attrice sudcoreana
 Jin Sha (1983) – cantante e attrice cinese
 Jin Shuren (1883-1941) – generale e politico cinese signore della guerra
 Jin Soon-jin (1974) – ex calciatore sudcoreano
 Jin Sun-yu (1988) – pattinatrice di short track sudcoreana
 Jin Xiao (1985) – pilota motociclistico cinese
 Jin Xing (1967) – ballerina e coreografa cinese
 Jin Yan (1910-1983) – attore coreano naturalizzato cinese
 Jin Yang (1994) – pattinatore artistico su ghiaccio cinese
 Jin Yong (1924-2018) – scrittore cinese
 Jin Zhangwei (...) – astronomo cinese
 Jin Zhiyang (1944) – allenatore di calcio ed ex calciatore cinese
 Jin Ziwei (1985) – canottiera cinese
 Jin (1992) – cantante, compositore e conduttore televisivo sudcoreano

Storia 
 Stato di Jin (晉) – stato cinese esistito durante il Periodo delle Primavere e degli Autunni tra il 746 a.C. e 403 a.C. 
 Stato di Jin – antico stato coreano
 Jìn – dinastia che regnò in Cina nel periodo 265-420 d.C.
 Jīn – dinastia che regnò in Cina nel periodo 1115-1234

Altro 
Jin – serie manga seinen
Jin – unità di massa usata in Cina
Jin Kazama – personaggio immaginario della serie di videogiochi Tekken
Jin-Soo Kwon – personaggio immaginario del serial televisivo Lost